Voer kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Voer (Brønderslev Kommune) – en bebyggelse i Voer Sogn, Brønderslev Kommune
 Voer (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Voer Sogn, Norddjurs Kommune
 Voer (Vinderslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinderslev Sogn, Silkeborg Kommune
 Voer Herred – et herred i det tidligere Skanderborg Amt.
 Voer Kloster - bygningsrester af et kloster i Horsens Kommune